Морта () — в древнеримской мифологии богиня смерти. Одна из трёх сестёр Парок, олицетворяющих собой древнеримские представления о Судьбе. В древнегреческой мифологии ей соответствует мойра Атропос. Она отвечает за боль и смерть, что человек ощущает на грани сна и яви. Её отец — бог ночи, а мать — богиня тьмы. Она приходит и перерезает нить жизни, прекращая тем самым боль и избавляя от страданий.

Вместе с сёстрами Ноной и Децимой контролирует метафорическую нить жизни.

Литература 

 Heike Kunz: Morta. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 8, Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-01478-9.

См. также 
 Мойры
 Норны
 Парки

Богини в римской мифологии
Богини времени и судьбы
Боги по алфавиту
Богини смерти